Горобцы () — село,
Малокобелячковский сельский совет,
Новосанжарский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323483202. Население по переписи 2001 года составляло 133 человека.

Географическое положение 
Село Горобцы находится на одном из истоков реки Волчий,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Великий Кобелячек.

Галерея

Примечания